Ланвалле́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор, округ Динан, центр кантона Ланвалле. Расположена на правом берегу реки Ранс, отделяющей Ланвалле от Динана, в 6 км от национальной магистрали N 176.

Население (2019) — 4 195 человек.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к западу от Парижа, в 50 км северо-западнее Ренна, в 55 км к востоку от Сен-Бриё.

Достопримечательности 
 Крест на кладбище (XVI век). Исторический памятник с 1927 года
 Монастырь Св. Анны (основан в 1976 году)
 Церковь Святого Меана
 Церковь Сен-Солен
 Бронзовый колокол (1509 год). Диаметр — 35 см. На колоколе выгравирована надпись: LAN MDIX P CHATEL. Исторический памятник с 1974 года
 Потир, дискос (XVIII век). Исторический памятник с 1973 года
 Замок Гриймон

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 2,4 %
 промышленность — 9,3 %
 строительство — 6,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 57,4 %
 государственные и муниципальные службы — 24,8 %

Уровень безработицы (2018) — 12,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 600 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

В 2007 году среди 2007 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1427 были экономически активными, 580 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 67,9 %). Из 1427 активных работали 1301 человек (680 мужчин и 621 женщина), безработных было 126 (54 мужчины и 72 женщины). Среди 580 неактивных 136 человек были учениками или студентами, 291 — пенсионерами, 153 были неактивными по другим причинам.

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Ланвалле с 2014 года занимает Брюно Рикар (Bruno Ricard). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 63,19 % голосов.

Города-побратимы 
  Уолкерн (Великобритания, с 2015)
  Вангенбур-Энгенталь (Франция, с 1990)

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Кот-д’Армор